Йорх (озеро)
 Йорх (кишлак)

схожие
 Йорхдара — река